Wurzelgraben ist ein geographischer Name:

Gewässername in Bayern:
 Wurzelgraben (Gauchsbach), linker Zufluss des Gauchsbachs im Feuchter Forst bei Feucht, Landkreis Nürnberger Land
 Wurzelgraben (Rohrwiesenbach) Alternativname oder auch nur Oberlaufname des Rohrwiesenbachs bis nahe dem Häuserackerhof (Gemeinde Kleinostheim), Landkreis Aschaffenburg

Talname in Niederösterreich:
 Wurzelgraben, linkes Seitental des Großen Geyergrabens vor Steinhof (Stadtgemeinde Berndorf), Bezirk Baden, das über den Veitsauer Bach in die Triesting entwässert